Бучалки — многозначный топоним в России.

 Бучалки — посёлок в Кимовском районе Тульской области.
 Бучалки — село в Кимовском районе Тульской области.